Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Moroz – polski dziennikarz i teatrolog
 Mykoła Moroz – ukraiński siatkarz
 Ołeksandr Moroz – ukraiński polityk
 Ołeksandr Moroz – ukraiński szachista
 Wiktor Moroz – ukraiński piłkarz i trener

Inne:
 (16036) Moroz – planetoida z pasa głównego asteroid